

Малютянка — село, Фастівський район, Київська область
 Малютянка — пасажирський залізничний зупинний пункт Київської дирекції  Південно-Західної залізниці